Balcis thersites är en snäckart som först beskrevs av Carpenter 1864.  Balcis thersites ingår i släktet Balcis och familjen Eulimidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
thersites